Núria Solé Pérez, periodista tarragonina.
 Núria Solé i Sanromà, geòloga i palinòloga nascuda a Constantí.
 Núria Solé i Ventura, esmaltadora de vidre i ceramista barcelonina.